Les compilations Mix-Up sont un concept de Takkyu Ishino, proposant sur support CD des mixs de grands DJs techno enregistrés en direct. La série compte cinq volumes, tous publiés sur Sony Music Entertainment (Japon)  :

SRCS 7873 -	Takkyu Ishino -	Mix-Up Vol. 1 	
SRCS 7969 -	Jeff Mills -	Mix-Up Vol. 2 	
SRCS 8053 -	Ken Ishii -	Mix-Up Vol. 3 	
SRCS 8140 -	Fumiya Tanaka -	Mix-Up Vol. 4 	
SRCS 8250 -	Derrick May -	Mix-Up Vol. 5

Notes et références 

Compilation de musique électronique